Duji bezeichnet:

 Duji (杜集区), Stadtbezirk der Stadt Huaibei in der chinesischen Provinz Anhui
 Duji (Ningjin) (杜集镇), Großgemeinde im Kreis Ningjin in der chinesischen Provinz Shandong
 Duji (Yucheng) (杜集镇), Großgemeinde im Kreis Yucheng in der chinesischen Provinz Henan
 Duji (Changfeng) (杜集乡), Gemeinde im Kreis Changfeng in der chinesischen Provinz Anhui